Buckingham House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Buckingham House (Milford, Connecticut), NRHP-ID 77001406
 Buckingham House (Sevierville, Tennessee), NRHP-ID 71000831

Siehe auch:
 Buckingham Friends Meeting House
 Buckingham Palace (früher Buckingham House), Gebäude in London